Andrunache ist der Familienname folgender Personen:
 Georgeta Andrunache, Geburtsname von Georgeta Damian (* 1976), rumänische Ruderin
 Valeria Andrunache (* 1976), rumänische Ruderin